Boumehdi peut faire référence à : 
 Abdeljalil Boumehdi (1978-2008), champion marocain de lutte gréco-romaine.
 Mohamed Boumehdi (1924-2006), artiste algérien.
 Younes Boumehdi (né en 1970), entrepreneur marocain.

 , commune rurale du Maroc.